Кендис () е известна японска група. През 1978 г., въпреки силната популярност, Candies изведнъж обяви оттеглянето си.

Дискография

Студийни албуми 
 Anata ni Muchū ~Uchiki na Candies~ (1973)
 Abunai Doyōbi ~Candies no Sekai~ (1974)
 Namida no Kisetsu (1974)
 Toshishita no Otoko no Ko (1975)
 Sono Ki ni Sasenaide (1975)
 Haru Ichiban (1976)
 Natsu ga Kita! (1976)
 Candies 1½ Yasashii Akuma (1977)
 Candy Label (1977)
 Candies 1676 Days (1977)
 Sōshunfu (1978)

Live албуми 
 Candies' Carnival For 10 000 People (1975)
 Candies Live (1976)
 Final Carnival Plus One (1978)

Сингли 
 Anata ni Muchū (1973)
 Soyokaze no Kuchizuke (1974)
 Abunai Doyōbi (1974)
 Namida no Kisetsu (1974)
 Toshishita no Otokonoko (1975)
 Uchiki na Aitsu (1975)
 Sono Ki ni Sasenaide (1975)
 Heart no Ace ga Detekonai (1975)
 Haru Ichiban (1976)
 Natsu ga Kita! (1976)
 Heart Dorobō (1976)
 Aishū no Symphony (1976)
 Yasashii Akuma (1977)
 Shochū Omimai Mōshiagemasu (1977)
 Un, Deux, Trois (1977)
 Wana (1977)
 Hohoemi Gaeshi (1978)
 Tsubasa (1978)

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт (на японски)

Японски поп групи
Японски момичешки групи
Японски музикални групи
Музикални групи в Токио